Plugin – in informatica, un programma non autonomo che interagisce con un altro programma per ampliarne  le funzionalità originarie
 Plugin – nell'informatica musicale, componente aggiuntivo che, utilizzato in un programma di produzione audio – video, permette di aggiungere effetti audio o generare nuovi suoni
 Veicolo elettrico ibrido plug-in – tipo di veicolo a propulsione ibrida le cui batterie possono essere caricate anche senza l'ausilio del motore a combustione interna